Do soutěže smíšené čtyřhry na melbournském Australian Open 2016 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-švýcarský pár Leander Paes a Martina Hingisová, který v semifinále skončil na raketách nejvýše nasazené dvojice Sania Mirzaová a Ivan Dodig.

Šampióny soutěže smíšené čtyřhry se stali pátí nasazení Ruska Jelena Vesninová a Brazilec Bruno Soares, kteří ve finále zdolali nenasazený americko-rumunský pár Coco Vandewegheová a Horia Tecău. Po rovnocenném rozdělení úvodních dvou sad 6–4 a 4–6, rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Pro oba vítěze se jednalo o premiérovou trofej z mixu z Melbourne.

Pro Rusku to byla premiérová trofej z mixu, když předchozí tři finále - jednou s Maheshem Bhupathim a dvakrát s Leanderem Paesem - v této soutěži prohrála. Trofej tak přidala k titulům ve čtyřhře žen, které dokázala získat s krajankou Jekatěrinou Makarovovou na Roland Garros 2013 a US Open 2014. Brazilec na melbournských dvorcích triumfoval rovněž poprvé, ovšem už předtím triumfoval dvakrát na US Open, v roce 2012 s Jekatěrinou Makarovovou a v roce 2014 společně se Saniou Mirzaovou z Indie. Zároveň poprvé v kariéře získal 2 trofeje na jednom Grand Slamu, když o den dříve ovládl spolu s Britem Jamiem Murraym soutěž mužské čtyřhry.

Po utkání se pak při slavnostním ceremoniálu Soares rozpovídal o starostech po skončení mužské čtyřhry: „Byl jsem rozpumpovaný a dlouho jsme nemohl usnout. Při životě mě držela káva, už jsem jich měl dneska dvaadvacet. Finále grandslamu ale nehrajete každý den. Vyhrát jedno je velká věc, ale mít dvě prakticky v jeden den? To je neuvěřitelné a musíte z toho vytěžit maximum.“ Spoluhráčka Vesninová dodala: „Je úžasné vyhrát grandslamový titul právě v Austrálii, je to můj oblíbený grandslamový turnaj. Jsem opravdu šťastná a vděčná za toto vítězství.“

Vítězové si do žebříčků ATP a WTA nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 157 000 australských dolarů.

Nasazení párů 
  Sania Mirzaová /  Ivan Dodig (semifinále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Bob Bryan (čtvrtfinále)
  Čan Jung-žan /  Rohan Bopanna (čtvrtfinále)
  Katarina Srebotniková /  Jamie Murray (čtvrtfinále)
 ' Jelena Vesninová /  Bruno Soares (vítězové)
  Lucie Hradecká /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Raven Klaasen (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Max Mirnyj (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2016